Utleya  — монотипный род растений семейства Вересковые, единственный представитель —  .

Ареал 
Растения встречается в Центральной Америке в Коста-Рике.

Примечания

Ссылки 
 The Plant List: Utleya
 Discover Life: Utleya

Вересковые
Флора Центральной Америки
Таксоны растений, названные в честь людей